

Persone
 Basilio Pompilj (1858-1931) – cardinale italiano
 Giuseppe Pompilj (1913-1968) – matematico e statistico italiano
 Guido Pompilj (1854-1910) – politico italiano
 Vittoria Aganoor Pompilj (1855-1910) – poetessa italiana

Pagine correlate
 Pompili